Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве у женщин были одним из пяти видов соревновательной программы на летних Олимпийских играх 2020. Они прошли 23 и 25 июля 2021 года на территории Парка Юменосима. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Квалификация 

В командное первенство среди женщин квалифицировалось 12 команд. Лучшие 8 национальных олимпийских комитетов (НОК) по итогам чемпионата мира по стрельбе из лука 2019 квалифицировались напрямую. Одно место было зарезервировано для хозяев Олимпиады (Японии); по итогам  на Игры должны были квалифицироваться 3 или 4 команды (в зависимости от того, отобралась ли бы Япония через ЧМ-2019. В связи с тем, что сборная Японии не отобралась через ЧМ-2019, в финальном турнире разыгрывались 3 путёвки на Игры.

Сборные, квалифицировавшиеся в командное первенство, также получали 3 квоты для участия в индивидуальном первенстве.

Формат соревнований 
Как и на других соревнованиях по стрельбе из лука, спортивным снарядом на соревнованиях женских команд, проводимых под эгидой и по правилам  на одобренной 70-метровой дистанции, является лук с обратным загибом. 12 команд по три лучницы в каждой принимают участие в матчевых раундах (в тех же раундах проходит квалификация в индивидуальном первенстве среди женщин, а также принимают участие и мужчины; также результат лучших представителей НОК стран становятся итогом квалификации в соревновании смешанных команд), во время которых каждый стрелок пускает по 72 стрелы. Общий результат квалификационных раундов каждой команды НОК используется для посева команд в игры плей-офф; 4 лучшие команды проходят в четвертьфинал напрямую, остальные начинают со стадии 1/8 финала. Каждый матч состоит из 4 сетов по 6 стрел, по две стрелы на лучника. Команда с лучшим результатом в сете (по итогам 6 выстрелов) получает два очка за сет; если в сете зафиксирована ничья, команды получают по одному очку. Первая команда, получившая 5 очков в сете, выигрывает матч. Если после 4 сетов зафиксирована ничья 4:4, играется тай-брэк-сет, в котором каждый стрелок команды пускает по одной стреле; если после этого счёт остаётся равным, побеждает та команда, чья стрела окажется ближе к центру.

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды в квалификационном раунде (216 стрел) были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Квалификационный раунд

Плей-офф 

 Курсивом выделен счёт по раундам.

Примечания